Grzymała (Pommeren), een plaats in het Poolse district Sztumski, woiwodschap Pommeren
 Grzymała (Święty Krzyż), een plaats in het Poolse district Buski, woiwodschap Święty Krzyż